Mikosch ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Mikosch (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter am Bundesarbeitsgericht
 Günter Mikosch (* 1948), deutscher Fußballspieler

Daneben wird der Name Mikosch als Filmfigur verwendet:
 Mikosch letztes Abenteuer (1926)
 Mikosch rückt ein (1928) (1928)
 Mikosch rückt ein (1952) (1952)
 Mikosch, der Stolz der Kompanie (1958)
 Mikosch im Geheimdienst (1959)